Altamont (Illinois).
 Altamont (Kansas).
 Altamont (Missouri).
 Altamont (Oregon).
 Altamont (Pennsilvània).
 Altamont (Tennessee).
 Altamont (Utah).